Анжели́ка Бри́джес (; род. 20 ноября 1973) — американская модель, актриса, и певица.

Биография 
Анжелика родилась в Харрисонвилле, штата Миссури. Модельную карьеру Бриджес начала в возрасте 14 лет, снявшись для подросткового журнала «Teen Magazine». В качестве модели снималась в телевизионной рекламе для компаний Diet Coke, Pontiac, Toyota, Doritos, Hanes, IBM, Bally's, Pepsi, American Express, Clairol. В 1990 году выиграла титул «Мисс Миссури», а в 1992 году была коронована титулом «Мисс Америка» как самая молодая и красивая участница из Калифорнии. Неоднократно позировала для эротических журналов, в том числе для Maxim и в ноябре 2001 года для «Плейбой».

С 1996 года начала актёрскую карьеру, её первой крупной работой стала роль Шерон Тэйлор в сериале «Дни нашей жизни». Также является ведущей певицей поп-группы Strawberry Blonde.

Бриджес была замужем за канадским хоккеистом Шелдоном Суреем, с которым развелась в 2006 году. У пары родилось двое детей. В настоящее время Анжелика Бриджес живёт в Калифорнии, в пригороде Лос-Анджелеса Малибу.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Модели Playboy